Референдум о суверенитете Татарстана — референдум по вопросу суверенитета республики Татарстан, входившей в состав Российской Федерации в качестве субъекта. Проведён 21 марта 1992 года. Результатом референдума стало провозглашение государственного суверенитета республики.

История 
6 августа 1990 года глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин сделал в Уфе заявление: «мы говорим Верховному Совету, правительству Башкирии: вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить», которое в СМИ стало известно как «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Вместе с тем, на интернет-сайте «Ельцин Центр» приводится следующая формулировка: «6 августа 1990 года, 25 лет тому назад, глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, выступая в Казани, произнес хрестоматийную фразу: „Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить“. Позже он повторил её в Уфе». 30 августа 1990 года Верховный Совет Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. В декларации, в отличие от некоторых союзных и почти всех других автономных российских (кроме Чечено-Ингушетии) республик, не было напрямую указано нахождение республики ни в составе РСФСР, ни СССР и было объявлено, что Конституция и законы Татарской ССР обладают верховенством на всей территории Татарской ССР.

26 декабря 1991 года, в связи с Беловежским соглашением о прекращении существования СССР и об образовании СНГ, была принята Декларация о вхождении Татарстана в СНГ на правах учредителя .

7 февраля 1992 года Татарская ССР — Республика Татарстан переименована в Республику Татарстан, что не согласовывалось с Конституцией РСФСР до 16 мая 1992 года. 21 марта 1992 года прошёл референдум о статусе Республики Татарстан. На вопрос:

Согласны ли Вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?

ответили положительно 61,4 % проголосовавших.

Однако до этого Постановлением Конституционного суда РСФСР от 13 марта 1992 года № 3-П были признаны не соответствующим Конституции РСФСР 1978 года ряд положений Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР от 30 августа 1990 года, ограничивающие действие законов Российской Федерации на территории Республики Татарстан, а также постановление Верховного Совета Республики Татарстан от 21 февраля 1992 года «О проведении референдума Республики Татарстан по вопросу о государственном статусе Республики Татарстан» в части формулировки вопроса, предусматривающей, что Республика Татарстан является субъектом международного права и строит свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров.

22 мая было принято Постановление Верховного Совета о статусе Татарстана как суверенного государства.

30 ноября 1992 года вводится новая Конституция Республики Татарстан, объявляющая его суверенным государством.

19 апреля 2001 года Конституционный суд Российской Федерации признал положения о суверенитете Татарстана не соответствующими Конституции Российской Федерации. 19 апреля 2002 года Госсовет Татарстана принял новую редакцию Конституции республики, приведённую в соответствие с Конституцией РФ.

См. также 
 Декларация о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики

Примечания 

1992 год в Татарстане
Референдумы в России
Политика Республики Татарстан
Референдумы о независимости республик СССР
Референдумы 1992 года
События 21 марта
Март 1992 года
Сепаратизм в России